Sand Point kan syfta på:
 Sand Point, Alaska – en ort i Alaska, USA
 Sand Point, England – en udde i North Somerset, England